Neferhetepes (prinses), dochter van Djedefre en Hetepheres II
 Neferhetepes (Oeserkaf), vrouw van Oeserkaf